Messerbalken und Heckentrimmer steht in der Landwirtschaft für verschiedene vertikale Geräte der Baum, Strauch- oder Heckenbearbeitung. Gelegentlich wird der Begriff auch in der Landwirtschaft für verschiedene horizontale Geräte zur Bearbeitung von Bodenkulturen verwendet.

Der Begriff Krümler wird regional unterschiedlich verwendet; er steht für:
 Messerbalken (Heckenschnitt)
 Heckentrimmer
 Balkenmäher
 Mähbalken